Satélite Miranda puede referirse a:

 Miranda. Satélite natural del planeta Urano.

 Satélite Miranda (UK-X4). Satélite artificial del Reino Unido.
 Satélite Miranda (VRSS-1). Satélite artificial de Venezuela para observación remota.